Als BAP Coronel Bolognesi wurden vier Schiffe der peruanischen Marine benannt. Namensgeber war der peruanische Oberst und Nationalheld Francisco Bolognesi.

Es handelt sich um die Schiffe:

  Coronel Bolognesi (1907–1958)Der Scout Cruiser wurde in England für die peruanische Marine gebaut. Er wurde am 19. November 1907 in Dienst gestellt und diente mit seinem Schwesterschiff der BAP Almirante Grau zunächst als Ausbildungsschiff.
 Coronel Bolognesi (CL-82)Der zur Crown-Colony-Klasse gehörende Leichte Kreuzer wurde für die Royal Navy gebaut und am 13. Juli 1943 als HMS Ceylon (C30) fertiggestellt. Am 9. Februar 1960 wurde der Kreuzer von der peruanischen Marine übernommen und 1982 gestrichen.
 Bolognesi (DD-70)Der Zerstörer der Friesland-Klasse fuhr als Overijssel (D815) unter niederländischer Flagge und diente von 1982 bis 1990 in der peruanischen Marine.  
 Bolognesi (FM-57)Die Fregatte der Lupo-Klasse fuhr als Perseo (F566) unter italienischer Flagge und wurde am 23. Januar 2006 in Peru in Dienst gestellt.

Coronel Bolognesi